Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Говоры Брянской области 
Традиционные говоры русскоязычного населения Брянской области относятся к южнорусскому наречию.
Различаются следующие типы говоров:

— верхнедеснинские (говоры северных и центральных районов Брянской области, включая сам Брянск);

— стародубские (говоры юго-западных районов Брянской области с сильным влиянием украинского и белорусского языков);

— межзональные говоры типа А (говоры юго-восточных районов Брянской области).

Первые два типа относятся к западной (тульско-смоленской) группе говоров; последний — к говорам курско-орловской группы.

Урбанизация 
По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Брянская область